Face off kan henvise til flere artikler:

 Face off (Ishockey) – den måde som en ishockeykamp sættes i gang på
 Face/Off – film fra 1997 af instruktøren John Woo, med John Travolta og Nicolas Cage.

Se også
 In My Lifetime, Vol. 1 – andet album fra Jay-Z, med nummeret Face Off
 Floorball – en form for "indendørs hockey", spillet startes med en face-off